nadvršje
Headroom (album Dona McLeana)
Headroom (Bleuov album)
Max Headroom